Greco steht für:
 Greco (Familienname) (Gréco), Künstler- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Greco Bianco, autochthone süditalienische weiße Rebsorte
 Greco di Tufo, italienischer Weißwein aus Greco Bianco und Coda di Volpe
 Griechisch-römisches Ringen, Stilart des Ringens
 Greco (Mailand), Stadtteil von Mailand
 Greco (Mafiaclan), italienische Mafiafamilie aus Sizilien
 Greco, Bezeichnung eines Nordost-Windes

GRECO steht als Abkürzung für:
 GRECO, Staatengruppe gegen Korruption (frz. Groupe d' États contre la corruption), Organisation des Europarates

Siehe auch:
 Grecco (Begriffsklärung)
 Greko

Abkürzung